Joan Sullà Duarte (23 de gener de 1998, Catalunya), es un jove actor que va participar en la pel·lícula produïda el 2010 Floquet de Neu, en la que fer el paper de Leo, un dels protagonistes. Al film, ha treballat amb actors com Pere Ponce, Claudia Abate, Elsa Pataky i Rosa Boladeras entre altres.

Filmografia 

Actors catalans